GYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Goiânia Santa Genoveva (GO) (Brasile)